Izvorovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Izvorovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Charmanli, 
 Izvorovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo, 
 Izvorovo (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Antonovo,